Joseph Hardcastle ist der Name folgender Personen:

* Joseph Hardcastle (Kaufmann) (1752–1819), britischer Kaufmann und Missionsaktivist